Stanisław Król (major) (1912–1987) – polski lotnik wojskowy
 Stanisław Król (porucznik) (1916–1944) – polski lotnik wojskowy, uczestnik ucieczki z obozu Stalag Luft III 
 Stanisław Król (inżynier) (1943–2007) – polski inżynier mechanik, nauczyciel